Garudimimus est un genre éteint de dinosaures ornithomimosauriens de la famille des deinocheiridés. Il a été découvert dans la formation de Bayan Shireh (en) en Mongolie. Cette formation géologique est mal datée, au sein du Crétacé supérieur, entre le Cénomanien et le Santonien.

Une seule espèce est rattachée au genre : Garudimimus brevipes, décrite par Barsbold en 1981.

Étymologie 
Le nom  générique combine le nom de « Garuda », un homme-oiseau fabuleux de la mythologie bouddhiste et le mot latin « mimus », « imitateur ». Le nom spécifique vient des mots latins « brevis », « court », et « pes », « pied »,  qui rappelle la longueur réduite du métatarse de l'animal.

Description 
Garudimimus n'est connu que par un seul spécimen presque complet d'un individu subadulte, référencé GIN 100/13.
Après avoir été créé et décrit sommairement par Rinchen Barsbold en 1981, le fossile n'a été étudié en détail qu'en 2004 et 2005, principalement par Yoshitsugu Kobayashi.

Garudimimus est un ornithomimosaurien de taille moyenne, estimée par Gregory S. Paul en 2010, à  de long, pour un poids de . Thomas Holtz, en 2011, évalue sa taille à  de long, pour un poids équivalent à celui d'un « mouton ». Son fémur mesure  de long.

Il présente des caractères évolués comme de très grands yeux, ainsi que l'absence totale de dents, une caractéristique que l'on retrouve, parmi les ornithomimosauriens, principalement dans les familles des Deinocheiridae et des Ornithomimidae. 

Par contre, il ne montre pas une grande adaptation à la course comme les animaux de ces deux dernières familles. En effet, ses pattes arrière sont relativement courtes avec des pieds massifs avec quatre orteils et même un premier orteil vestigial, contre trois doigts chez les genres plus évolués. Son ilium court au niveau de sa hanche confirme que la musculature de ses jambes n'était pas aussi développée que chez la plupart des ornithomimosauriens évolués.

Paléobiologie 
Garudimimus est considéré comme un omnivore, se nourrissant de plantes et peut-être d'insectes et de petits mammifères.

La comparaison des anneaux sclérotiques des orbites de Garudimimus avec celles des reptiles et oiseaux modernes, fait penser à un mode de vie cathéméral, c'est-à-dire actif par intervalles au cours du jour. Il en serait de même pour les genres Ornithomimus.

Classification 
Le cladogramme, établi en 2014 par Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François O. Escuillié et Tsogtbaatar Chinzorig, évalue les principaux genres (les mieux documentés) d'ornithomimosauriens. Il montre la position de Garudimimus en groupe frère du célèbre Deinocheirus au sein de la famille des deinocheiridés :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Ornithomimosauria
 Deinocheiridae

Ornithomimosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1981